Gespenster-Krimi war eine Heftromanserie, die im Bastei-Verlag erschien. Unter dem Motto „Zur Spannung noch die Gänsehaut“ kombinierte die Serie Kriminalromane mit Fantasy- und Horrorelementen.

Allgemeines 
Die Serie startete am 13. Juli 1973 mit dem Roman Die Nacht des Hexers (erster John Sinclair) in einem 14-täglichen Erscheinungsrhythmus. Bereits kurz darauf erschien die Serie wöchentlich. Gespenster-Krimi zeichnete sich unter anderem durch eine Vielzahl von Autoren aus, von denen Jason Dark, Frank de Lorca, A. F. Morland, Walter Appel, Werner K. Giesa und später auch Wolfgang Hohlbein zu den bekanntesten zählen.

Am 16. April 1985 erschien der 597. und letzte Band der Serie: Wo der Satan haust.

Innerhalb von John Sinclair Spezial erscheinen drei neue Romane (32, 33 von Friedrich Tenkrat & 37) unter dem Label Gespenster-Krimi.

Im Jahr 2018 kündigte der Bastei-Verlag eine Neuauflage der Gespenster-Krimi Reihe an. Diese erscheinen im 14-tägigen Rhythmus und beinhalten sowohl Romane der alten Gespenster-Krimi Reihe, als auch Erstveröffentlichungen. Bisher erschienen 115 Hefte (Stand: März 2023).

Subserien

Originalserie 
Die Serie bestand zum größten Teil aus Einzelromanen, die in keiner Verbindung zueinander standen. Allerdings waren auch eigenständige Serien (Subserien) in Gespenster-Krimi integriert. So konnten zum Beispiel John Sinclair und Tony Ballard aus Gespenster-Krimi heraus ihre eigenen Serien starten. Von 1984 an erschienen nur noch Subserien im Gespenster-Krimi.

 Geisterjäger John Sinclair (1973–77, dann ausgekoppelt)
 Tony Ballard (1974–82, dann ausgekoppelt)
 Frank Connors (1974–85)
 Damona King (1983–84, nach Einstellung der eigenständigen Serie integriert)
 Der Hexer (1984–85, nach Einstellung ausgekoppelt)
 Raven (1981–84)
 Coogan (1983–85)
 Mack Norman (1983–84)
 Daniel O'Shea (1983–85, ausgekoppelt aus dem Vampir-Horror-Roman)

Revival 
 Roy Delgado (2019–20)
 Joachim Moor (2021)
 Castor Pollux (2021–)
 Tony Ballard (2022, nach Einstellung der eigenständigen Serie wieder integriert)

Autoren 
Die Hefte erschienen durchwegs unter Pseudonym, wobei häufig verschiedene Autoren unter einem Verlagspseudonym veröffentlichten:

Titelliste

Erste Serie

Zweite Serie

Hörspiele und Hörbücher 
Romane aus Gespenster-Krimi wurden in verschiedenen Hörspielreihen vertont. 2004 bis 2007 erschien eine eigene Hörspielreihe mit sechs Folgen bei Lübbe Audio, die unter der Regie von Oliver Döring entstand. 

Für die Reihe Gespenster-Krimi, die mit Genehmigung von Lübbe-Audio ab 2015 bei Contendo Media erschien, wurden teils Vorlagen der Heftromanreihe adaptiert (wobei Titel und Autor teilweise geändert wurden), teils wurden Folgen neu geschrieben.

Die Folge 7 mit dem Titel Das Gruselkabinett von Earl Warren stammt aus der Gruselheftreihe Vampir-Horror-Roman.

Außerdem erschienen Folgen in den Hörspielreihen Geister-Schocker und Dreamland Grusel.

Die einstigen Subserien John Sinclair und Tony Ballard enthalten in ihren Hörspielreihen natürlich auch Folgen, die auf Gespenster-Krimi-Romanen basieren. Dies sind zum Beispiel Geisterjäger John Sinclair und die Sinclair Classics.

Literatur 
 Jochen Bärtle: Grusel, Grüfte, Groschenhefte. Deutsche Grusel-Heftromane von 1968 bis heute – eine Chronik des „Dämonen-Booms“. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe. Books on Demand, Norderstedt 2018, ISBN 978-3-7528-7995-7.
 Rainer Delfs, Michael Mette: John Sinclair Lexikon. Freunde, Feinde, Dämonen, Waffen, Schauplätze, Titel, Titelbildzeichner, Inhalte. Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1997, ISBN 3-404-13899-6.

Weblinks 
 Uwe Schnabel: Gespenster-Krimi, Titelliste auf Der Zauberspiegel
 Gespenster-Krimi, Übersicht auf gruselromane.de
 Gespenster-Krimi 2.0, Übersicht auf der offiziellen Seite von Bastei Lübbe

Einzelnachweise 

Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Heftroman (Horror)
Heftroman (Kriminal)
Horror-Hörspielserie
Kriminal-Hörspielserie